Sándor Mária (1892–1964) operaénekes
Sándor Mária (1957) magyar nyelvész
Sándor Mária (1973) szakápoló, a Magyarország a Magyar Egészségügyért Civil Társaság elnöke